Karbi kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Karbi (ort i Armenien), Aragatsotn, 
 Surbkirakijur, vattendrag, 

Robotskapade Armenienförgreningar